Atkey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1867-1947), homme politique conservateur britannique
 (1894-1971), as de l'aviation canadien
 (né en 1958), compositeur et parolier anglo-canadien
Ron Atkey (1942-2017), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme